Qarxun – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian
 Qarxun – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian